Pisklowo steht für:

 1. Pisklowo, auch Perwoje Pisklowo, Dorf in der Oblast Kursk in Russland
 2. Pisklowo, auch Wtoroje Pisklowo, Dorf in der Oblast Kursk in Russland